Philippe de Commines peut correspondre à :

une variante orthographique de Philippe de Commynes
un des noms de plume d'André Bercoff

Nom de plume